ДАМС може да се отнася до:

 Държавна агенция за младежта и спорта, сега Министерство на младежта и спорта
 ДАМС, френски отбор, участващ в различни автомобилни състезания